Ahr kan syfta på:

 Ahr – en ort på Gotland, se Ar (Gotland)
 Ahr (flod) – en flod i Tyskland
 Ahr (vinregion) – en vinregion i Tyskland
 AHR – en internationell människorättsorganisation, se Advancing Human Rights